ARL puede referirse a:
 Administradora de riesgos laborales, en el sistema de salud de Colombia;
 Peso ley 18.188, moneda argentina vigente entre 1970 y 1983, cuyo código ISO 4217 es ARL.

 Información sobre las ARL

Siglas